Сью́зан Ка́рлтон Э́йти (; ) — американский , исследовательница в области макроэкономики. Доктор философии, профессор Стэнфордского университета, первая женщина—лауреат медали Дж. Б. Кларка.
Член Национальной академии наук США (2012).

Консультант Microsoft, исследователь в Microsoft Research (2007—2014).

Биография 
Дочь физика и преподавателя английского языка, выросла в Роквилле (Мэриленд).

В 16 лет поступила в Университет Дьюка, где в бакалавриате закончила сразу три направления: экономику, математику и компьютерные науки. Степень доктора философии получила в 24 года в Школе бизнеса Стэнфордского университета (научные консультанты — профессора Пол Милгром и ).
Затем шесть лет проработала в Массачусетском технологическом институте преподавателем (), доцентом () и профессором (). После чего вернулась в Стэнфорд — на экономический факультет, где проработала пять лет профессором (). Затем до 2012 года профессор Гарвардского университета.
В настоящее время — профессор Стэнфордской бизнес-школы.

Муж (с 2002) — Гвидо Имбенс, профессор эконометрики Стэнфордского университета. У них трое детей.

 Награды
 Медаль Дж. Б. Кларка (2007)
  (2019)

Примечания

Литература 
 Боб Симисон. Инженер-экономист // Финансы и развитие, июнь 2019.

Ссылки 
 Личная страница С. Эйти на сайте Гарвардского университета. — 06.01.2009.
 Warsh D. Clark Medal to Susan Athey // Economicprincipals.com. — 2007. — April 22. — 06.01.2009.
 Gans J. Susan Athey Awarded John Bates Clark Medal // «Stanford Business Magazine». — 2007. — August. — 06.01.2009.

Выпускники университета Дьюка
Выпускники Стэнфордской высшей школы бизнеса
Преподаватели Стэнфордской высшей школы бизнеса
Награждённые медалью Джона Бейтса Кларка
Профессора Гарвардского университета
Профессора MIT
Профессора Стэнфордского университета
Члены Национальной академии наук США
Женщины-экономисты